Абушев () — азербайджанская и кумыкская фамилия. Известные носители:

 Абушев, Гаджи-Мурад Габибулаевич (род. 1978) — российский игрок в мини-футбол.
 Абушев, Магомед-Гасан Мингажутдинович (род. 1959) — советский борец вольного стиля.
 Абушев, Расим Фарзи оглы (род. 1963) — советский и азербайджанский футболист, тренер.